Уильямсон, Джон ():
 Уильямсон, Джон (баскетболист, 1951) (род. 1951) — американский профессиональный баскетболист.
 Уильямсон, Джон (баскетболист, 1986) (род. 1986) — американский профессиональный баскетболист.
 Уильямсон, Джон (геолог) (1907—1958) — канадский геолог.
 Уильямсон, Джон (канадский политик) (род. 1970) — канадский политик, член Палаты общин Канады.
 Уильямсон, Джон (коммунист) (1903—1974) — радикал шотландского происхождения, лидер коммунистического молодёжного движения в 1920-е годы в США.
 Уильямсон, Джон (математик) (1901—1949) — шотландский математик.
 Уильямсон, Джон (музыкант) (род. 1963) — басс-гитарист английской инди-поп группы «Маккарти».
 Уильямсон, Джон (певец) (род. 1945) — австралийский певец и автор собственных песен.
 Уильямсон, Джон (политик) (1815—1875) — новозеландский политик.
 Уильямсон, Джон (1893) (1893—?) — английский профессиональный футболист, выступавший за «Манчестер Юнайтед» и «Бери».
 Уильямсон, Джон (1981) (род. 1981) — английский профессиональный футболист, выступавший за «Бернли».
 Уильямсон, Джон (экономист) (род. 1937) — английской экономист.
 Уильямсон, Джон Б. — американский профессор социологии.
 Уильямсон, Джон Г. (1846—1911) — афро-американский политик и издатель газеты в штате Северная Каролина.
 Уильямсон, Джон К. — член законодательного собрания Калифорнии.
 Уильямсон, Джон Н. (1855—1943) — американский фермер и политик штата Орегон.